Влади́мир Прихо́дько:
 Приходько, Владимир Александрович (1935—2001) — советский и российский детский поэт, переводчик и журналист.